«Китаб аль-Булхан» (), или «Книга Чудес», — арабская рукопись конца XIV — начала XV века. Включает разделы по астрономии, астрологии и гаданиям.

История
Оригинальная рукопись «Книги Чудес» была заказана Шейхом аль-Дийа Хусейном аль-Ирбили, который продал его Хейдару июнь аль-Хаджи Абд аль-Кариму ибн Мухаммаду в конце 1409 — начале 1410 года. Первоначальная редакция сочинения включала серию трактатов, которые сохранились лишь в отрывках, а некоторые и вовсе были утеряны.

Копии рукописи
В конце XVI века были созданы две турецкие копии для дочерей османского султана Мурада III . Сейчас кодексы хранятся в  Библиотеке Пирпонта Моргана (Нью-Йорк) и Национальной библиотеке Франции (Париж).

Иллюстрации из книги

Примечания

Ссылки

Источники 

 

Астрологические книги
Иллюминированные рукописи XIV века
Иллюминированные рукописи XV века
Арабская мифология